Список видів роду перлове просо:

Список, який містить 83 визнаних видів роду перлове просо (Pennisetum) з родини тонконогових або злакових (Poaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Pennisetum на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Pennisetum на сайті «International Plant Names Index» 
 Pennisetum на сайті «Plantsystematics» 

 
Перлове просо
Перлове просо